Телятники — село в Пронском районе Рязанской области России, входит в состав Октябрьского сельского поселения.

География 
Село расположено в 3 км на север от центра поселения села Октябрьское и в 19 км на запад от райцентра посёлка Пронск.

История 
До XIX века Телятники в качестве деревни входили в состав Казанского прихода к селу Богородицкому. По устроении в селе Телятники деревянной церкви во имя иконы Божией Матери Казанской, ктитором которой по клировым ведомостям считается Андрей Иванович Бурцев, прежнее село Богородицкое вместе с деревней Горохово вошло в состав новоустроенного прихода, в котором числилось 74 дворов.  

В XIX — начале XX века село входило в состав Дурновской волости Пронского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 49 дворов.

С 1929 года село являлось центром Телятниковского сельсовета Пронского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Октябрьского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
В селе находится полуразрушенная Казанская церковь.

Примечания 

Населённые пункты Пронского района